Ikoma může být:
 Ikoma (město) – město v prefektuře Nara v Japonsku
 Ikoma (kopec) – kopec v prefektuře Nara v Japonsku
 Ikoma (klan) – japonský samurajský klan
 Tomohiko Ikoma – japonský fotbalista
 Ikoma (křižník) – japonský pancéřový křižník
 Ikoma (letadlová loď) – nedokončená japonská letadlová loď